La denominación Yusuf II corresponde a varios monarcas musulmanes:

 El califa almohade Abu Yaqub Yusuf al-Mansur; o
 El rey nazarí de Granada Yusuf II.